Пётр Андреевич Бабкин (1922 - 18 июня 1944) - лётчик-штурмовик, гвардии лейтенант, командир звена. 

Во время Великой Отечественной войны совершил наземный таран направив самолёт на орудия противника.

Биография 
Родился в 1922 году в д. Старый Березняк Пычасского (ныне Можгинского) района. В 1938 году вступил в комсомол.

В РККА с 1940 года. Летом 1943 года окончил Оренбургское авиационное училище и был направлен в ВВС Черноморского флота.

Лётчик-штурмовик, летал на Ил-2, лейтенант, комсорг второй эскадрильи, командир звена 8-го ШАП 11-й гвардейской штурмовой авиадивизии ВВС Черноморского флота.

В период освобождения Крыма и Севастополя неоднократно участвовал в групповых бомбово-штурмовых ударах. 

Как лучшему войну-комсомольцу Бабкину был вручён самолёт Героя Советского Союза Евгения Лобанова.

К июню 1944 года совершил 64 боевых вылета.
«Сам лично тов. Бабкин уничтожил 1 танк, 1 полевое орудие, 12 автомашин, 16 повозок с грузом ... до 300 человек гитлеровцев», потопил два понтона Зибель, повредил один торпедный катер, а также «лично сбил самолёт противника Ю-52».

В мае 1944 года был переведен на берега Балтики.

18 июня 1944 года при подавлении огня зенитной батареи противника в районе города Выборга был подбит, направил свой горящий самолет на орудия врага.

Согласно Книге памяти числится пропавшим без вести.

Награды 
Награждён: орденом Красного Знамени (15.04.1944) за 20 боевых вылетов, Отечественной войны 1-й степени (29.04.1944) за 22 боевых вылета, вторым орденом Красного Знамени (30.05.1944) за 20 боевых вылетов.

Память 
Именем Петра Бабкина названа улица деревни Старый Березняк Можгинского района республики Удмуртия.

В 1969 году о лейтенанте П.А.Бабкине удмуртский писатель Г. Ходырев (в соавторстве с В. Голубевым) написал документальную повесть «Орёл» («Ӧрӟи»).

Литература 
 В. Голубев, Г. Ходырев - Ӧрӟи: Петр Бабкин сярысь повесть - Ижевск: издательство «Удмуртия», 1969. - 73 с. (на удмуртском языке, тираж 5000 экз.)

Источники 
 Бабкин Петр Андреевич // История СССР, Выпуски 1-3, Изд-во Академии наук СССР, 1987 - стр. 134
 Донесения о безвозвратных потерях № 4887 от 12.01.1945
 Книга памяти, Калининградская область. том 21 - стр. 258-274
 ОБД «Подвиг народа»

См. также 
 Список авиаторов, совершивших таран наземных объектов в годы Великой Отечественной войны

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Функционеры ВЛКСМ
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны